The Man in the Moon steht für: 

 The Man in the Moon (Roman), Roman von James Blaylock
 The Man in the Moon, Originaltitel von Der Mann im Mond (Film), US-amerikanischer Film von Robert Mulligan (1991)

Siehe auch:
 Mann im Mond
 Man on the Moon